De Basketball Cup 2020/21 was de 53e editie van de NBB-Beker, de bekercompetitie georganiseerd door de Nederlandse Basketball Bond. Basketbal Academie Limburg won voor de eerste keer de nationale beker.

Wedstrijdschema

Finale

Externe links 
  Officiële website Nederlandse basketbal bond

Nederlandse basketbalcompetitie
Basketbal in 2020
Basketbal in 2021